Zamfirești se poate referi la:

Zamfirești, Brăila
Zamfirești (Cepari), Argeș
Zamfirești (Cotmeana), Argeș

Vezi și 
 Zamfir (nume)
 Zamfirescu (nume de familie)

Toponime românești